Горе́лки:
 Горелки — деревня в Жабинковском районе Брестской области Белоруссии.
 Горелки — деревня, Пучежский район, Ивановская область, Россия.
 Горелки — бывший посёлок в Тульской области, ныне часть города Тулы.
 Горелки — русская народная игра.

См. также 
 Горелка